Bruguière oder Bruguiere ist der Familienname folgender Personen:

 Barthélemy Bruguière (1792–1835), französischer Bischof der Pariser Mission in Korea und Siam 
 Francis Bruguière (1879–1945), US-amerikanischer Photograph; auch Regisseur, Produzent, Maler und Bildhauer 
 Jean-Guillaume Bruguière (1749/1750–1798), französischer Zoologe und Mediziner 
 Jean Pierre Joseph Bruguière (1772–1813), französischer General 
 Jean-Louis Bruguière (* 1943), französischer Ermittlungsrichter
 Marianne Bastid-Bruguière (* 1940), französische Historikerin, Geographin, Sinologin und Hochschullehrerin